Desa Purwajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,56, long 108,46), Jawa Barat, 
 Desa Purwajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,21, long 107,47), Jawa Barat, 
 Desa Purwajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 108,69), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar